Skvrna může být :

 výrazně zašpiněné místo, synonymum pro slovo flek
 v přeneseném významu také synonymum pro slovo poskvrna, pohana či sociální stigma apod.
 menší výrazně barevně odlišné místo na větším souvislém barevném podkladu

speciální významy
 horká skvrna – místa v zemském tělese charakteristická zvýšeným tokem geotermální energie
 mongolská skvrna – typ vrozeného mateřského znaménka
 slepá skvrna – místo na sítnici lidského oka
 žlutá skvrna – místo na oční sítnici
 sluneční skvrna – oblast na povrchu Slunce s odlišnými fyzikálními jevy od okolí
 Velká rudá skvrna – atmosférický jev na planetě Jupiter
 Velká tmavá skvrna – atmosférický útvar v atmosféře planety Neptun
 Skvrna (seriál) - postapokalyptický seriál

Externí odkazy